Manuel Aznar puede referirse a:

 Manuel Aznar Acedo (1916-2001), periodista español;
 Manuel Aznar López (1948-), jurista español;
 Manuel Aznar Soler (1951-), escritor español;
 Manuel Aznar Zubigaray (1893-1975), periodista, político y diplomático español.